Phước Mỹ (Sơn Trà)
 Phước Mỹ (Quảng Nam)
 Phước Mỹ (Ninh Thuận)
 Phước Mỹ (Bình Định)